Peste porcina se puede referir a los siguientes artículos

Peste porcina clásica, enfermedad viral que afecta a los cerdos tanto domésticos como salvajes, descubierta por primera vez en Estados Unidos en 1830.
Peste porcina africana, enfermedad de origen viral, descubierta por primera vez en Kenia en 1910.

Otros 

Gripe porcina, enfermedad infecciosa causada por cualquier virus perteneciente a la familia Orthomyxoviridae.